L'île indonésienne de Bali possède deux calendriers traditionnels :
 le calendrier pawukon, fondé sur une période de 210 jours ;
 le calendrier Saka, fondé sur le cycle lunaire